Penthorum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Penthorum ingår i familjen Penthoraceae.

Penthorum är enda släktet i familjen Penthoraceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenbräckeordningen
Penthorum